Single for mænd i kunstskøjteløb under vinter-OL 2018 fandt sted den 16. og 17. februar 2018 på Gangneung Ice Arena i Gangneung, Sydkorea.

Det korte program blev afholdt den 16. februar og det frie program blev afholdt den 17. februar.

Resultater

Kortprogram

Friprogram

Totalt

Referencer 

Single - Herrer